Domeniu se paoate referi la:

 Domeniu (biologie)
 Domeniu Internet
 Domeniu de măsurare al unui interval de indicație nominal
 Domeniu generic de nivel superior
 Domeniu național de nivel superior
 Domeniu temporal
 Domeniul Soissons
 Domeniul feudal
 Domeniul public

Vezi și 
 Afaceri cu nume de domenii
 Agenția Domeniilor Statului
 Domenii
 Domenii de utilizare (Ferotitan)
 Domeniile Tohani
 Listă de domenii de internet
 Nume de domeniu
 Sistem de nume de domeniu

Legături externe